Бауэрман, Боуэрман, Боверман, Бовермен, Боуэрмен () — фамилия. Известные носители:
 Бауэрман, Альфред (1873—1959) — британский крикетчик.
 Бауэрман, Билл (1911—1999) — американский легкоатлетический тренер, один из основателей Nike, Inc. 
 Бауэрман, Джей (1876—1957) — американский политик.
 Бауэрман, Джей (род. 1942) — американский биатлонист.
 Бауэрман, Элси (1889—1973) — британский адвокат и суфражистка.